Hanleyidae är en familj av blötdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Hanleyidae i ordningen Neoloricata, klassen ledsnäckor, fylumet blötdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen ledsnäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Hanleyidae 8 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Ledsnäckor
Hanleyidae